Села:
 Зелена Долина — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Зелена Долина — Дніпропетровська область, Покровський район
 Зелена Долина — Дніпропетровська область, Тернівська міська рада
 Зелена Долина — Донецька область, Краматорський район